En architecture ou en ébénisterie, une corniche est un couronnement continu en saillie d'un élément ou d'une construction.
 En argot scolaire, le terme corniche est utilisé pour désigner les classes préparatoires à l'École spéciale militaire de Saint-Cyr.
 Une corniche est un amas de neige en surplomb formé par le vent sur une crête.
 Une corniche est un escarpement rocheux formé, en bordure d'un replat ou d'un plateau, par une couche résistante (à l'origine d'une pente subverticale ou supérieure à 35°) surplombant un talus moins incliné (couche plus tendre), marqué parfois par un angle franc entre les deux couches.
 Une corniche est une route qui longe un flanc de montagne au bord de la mer, typique de la Côte d'Azur et de la Haute-Gaspésie.
 La Corniche du Président-John-Fitzgerald-Kennedy est une route qui longe le bord de mer de la ville de Marseille.
 La Rolls-Royce Corniche, un coupé (puis cabriolet) de luxe produit de 1971 à 2002. 
 L'Ajman Corniche Residence, un gratte-ciel résidentiel en construction à Ajman aux Émirats arabes unis.
 La Corniche Tower, un gratte-ciel situé à Ajman aux Émirats arabes unis (2010).
 La Corniche, hôtel restaurant proche de la Dune du Pilat décoré par Philippe Starck, et propriété de William Téchoueyres.
 Corniche est une station du métro de Doha.

Notes et références